Пјегави линсанг (лат. -{Prionodon pardicolor}-), знан и као шарени линсанг или тиграста цибетка, је врста мачколике звијери, из подрода Pardictis унутар рода Prionodon, која настањује подручје Југоисточне Азије.

Опис 
Пјегави линсанг посједује дуго и витко тјело, кратке ноге, издужени врат и главу, и дуги цилиндрични реп. По свом изгледу налик је на свог сродника пругастог линсанга. Крзно је баршунасто, свјетле крем боје са тамносмеђим до црним шарама. Двије дуге пруге се протежу од иза ушију до рамена или даље, и двије кратке пруге се пружају низ врат. Три до четири уздужна реда пјега се простиру низ леђа, док се притом њихова величина смањује према стомаку. По предњим ногама се пјеге пружају до шапа, а на задњим ногама се просиру до скочног зглоба. Низ реп се простиру осам до девет широки тамни прстенова, који су међусобно раздвојени са уским бијелим прстеновима. Шапе имају по пет прстију, а простором између јастучића на шапама су прекривени са длаком. Ова врста може да увлачи своје канџе. На предњим шапама се канџе налазе у омотачима канџи, док на задњим шапама канџе имају заштитне режњеве коже. Одрасли примјерци ове врсте теже између 0,45 kg до 0,7 kg. Дужина тијела са главом се креће од 35 до 37 cm, а дужина репа је од 30 до 34 cm. У раменима достижу висину од 13 до 14 cm, обим прсног коша им је 14,6 cm, а дужина главе од врха њушке до потиљне кости је 7,6 cm. Мужјаци и женке ове врсте не посједују осјетилне жљезде.

Распрострањеност и станиште 
Пјегави линсанг је распрострањен на подручју савежни држава Асам, Западни Бенгал и Сиким у Индији, источног Непала, сјеверног Тајланда, сјевероисточног Мјанмара, Лаоса, сјеверног Вијетнама, и у покрајини Јунан, западном дјелу покрајине Сичуан, провинцији Гуејџоу и југозападном дјелу аутономне области Гуангси у Кини. Ова врста насељава тропске зимзелене шуме и подручја прекривена грмљем, на надморским висина између 150 до 2700 m. Највећу пријетњу пјегавом линсангу представља губитак станишта у појединим регијама.

Понашање и екологија 
Пјегави линсанг је ноћни сисар, који већину времена проводи у крошњама дрвећа, на великим гранама и између лијана, али се може наћи и у грмљу. Ова врста користи шупљине на дрвећу као мјеста у којима се скрива или спава. Углавном, ова врста води усамљенички начин живота, притом не рачунајући на женке са младунцима. Ова врста тражи своју храну у крошњама дрвећа и на тлу, и храни се са глодарима, инсектима, жабама, змијама и понекад са остацима мртвих животиња. Сезона парења код ове врсте траје између фебруара и августа мјесеца. Женке рађају по два младунца.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте пругасти линсанг.

Види још 
 Класификација сисара
 Азијски линсанг

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Mali mesojedi Azije, Australije i Novog Zelanda
 Linsang

Prionodontidae
Сисари Азије